A Lajhár-kúra a Kérem a következőt! című rajzfilmsorozat második évadjának hatodik része.

Cselekmény

Alkotók 
 Rendezte: Nepp József
 Írta: Nepp József, Romhányi József
 Dramaturg: Komlós Klári
 Zenéjét szerezte: Deák Tamás
 Operatőr: Bacsó Zoltán
 Kameraman: Körmöci Judit, Székely Ida
 Hangmérnök: Bársony Péter
 Vágó: Hap Magda
 Tervezte: Zsilli Mária
 Lektor: Lehel Judit
 Háttér: Szálas Gabriella
 Rajzolták: Palkó József, Udvarnoki József
 Munkatársak: Bende Zsófi, Gyöpös Katalin, Velebil Zsuzsa, Zsebényi Béla
 Rendezőasszisztens: Kovács István
 Színes technika: Kun Irén
 Gyártásvezető: Doroghy Judit
 Produkciós vezető: Gyöpös Sándor, Komlós Klári
Készítette a Magyar Televízió megbízásából a Pannónia Filmstúdió

Szereplők 
 Dr. Bubó: Szabó Gyula
 Ursula: Bodrogi Gyula
 Csőrmester: Csala Zsuzsa
 Teknőc Ernő: Gyenge Árpád
 Lajhár: Miklósy György
 Liba hölgy: Bakó Márta
 Orangután tanár: Tyll Attila
 Főtűzoltó elefánt: Képessy József
 Bernát:  Horváth Pál

Dal 
Munkára Lajhár – Előadja: Horváth Pál

Kérem a következőt! (2. évad)